Robin Reid (bokser)
 Robin Reid (paleontoloog)
 Robin Reid (wielrenner)